Stati Uniti d'America
 Wheaton – capoluogo della Contea di DuPage, Illinois
 Wheaton – città della Contea di Pottawatomie, Kansas
 Wheaton – comunità non incorporata della Contea di Montgomery, Maryland
Wheaton – stazione della metropolitana di Washington
 Wheaton – città della Contea di Traverse, Minnesota
 Wheaton – città della Contea di Barry, Missouri
 Wheaton – città della Contea di Chippewa, Wisconsin